Kojsu je část pojmenování několika řek v Dagestánu v Rusku:

 Andijské Kojsu
 Avarské Kojsu
 Kazikumuchské Kojsu
 Karakojsu